Osoby o tym nazwisku:
 Adam Idzikowski – polski inżynier kolejnictwa
 Bogdan Idzikowski – polski pedagog
 Bronisław Idzikowski – polski żużlowiec
 Edward Idzikowski – polski polityk
 Jan Idzikowski – polski architekt, konserwator zabytków
 Leon Idzikowski – polski księgarz, wydawca i przedsiębiorca
 Ludwik Idzikowski – polski pilot wojskowy
 Stanislas Idzikowski – polski tancerz baletowy i pedagog
 Władysław Idzikowski – polski księgarz i wydawca
 Zygmunt Zenon Idzikowski – polski poeta